General Electric F118 — высокотемпературный турбовентиляторный двухконтурный двигатель (ТРДД), разработанный компанией General Electric для стратегических бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit. Данный двигатель основан на двигателе General Electric F110, используемом на истребителях F-14, F-15 и F-16, однако не является его модификацией.

Варианты 
 F118-GE-100 для Northrop B-2 Spirit
 F118-GE-101 для Lockheed U-2

Примечания

Ссылки 
 GE Aviation — The F110 Engine Family
 Характеристики F118: Gas Turbine Engines. Aviation Week & Space Technology Source Book 2009. стр. 118

F118